Domæne (af latin: domus, "hus" eller "hjem") har flere betydninger:

 Proteindomæne - en funktionel og strukturel del af et proteinmolekyle
 Domæne (biologi) – en enhed omfattende et eller flere riger
 Domæne (fysik) - grundelementet i en magnet. Se under "Ferromagnetisme".

Internet
 Internetdomæne – en eller flere sammenhørende IP-adresser på internettet
 Top-level internetdomæner – et topdomæne reserveret et land eller en type af organisation
 Generisk topdomæne – et topdomæne, der er knyttet til en bestemt type af organisation
 Nationalt topdomæne – et topdomæne reserveret til et land
 Domænenavn – navnet på et domæne på internettet
 DK Hostmaster A/S – et dansk firma der holder styr på de danske internetdomænenavne (.dk)
 Domain Name System – en DNS-server oversætter et domænenavn til en IP-adresse

Se også 
 Domænegård - tyske statsejede gårde i Sønderjylland før 1920